est le titre anglais des œuvres suivantes :
 Le Vallon, roman d'Agatha Christie, publié en 1946 ;
 Le Vallon, téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 2004 ;
 Les Têtes vides (The Hollow), série d'animation américaine diffusée en 2018 sur Netflix ;
 , téléfilm de Kyle Newman sorti en 2004 ;
 , chanson du groupe de rock alternatif , publiée en 2000 sur l'album Mer De Noms.